Hamacuna är ett släkte av musslor. Hamacuna ingår i familjen Carditidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Hamacuna